XXXI Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2016 rozgrywane były między 19 a 25 września w macedońskim Skopje na terenie centrum sportowego imienia „Borisa Trajkowskiego”.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2016 w zapasach
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Sport w Skopju
2016 w Macedonii
Zapasy w Macedonii Północnej
Historia Skopja